«Флирт со зверем» () — американская романтическая комедия режиссёра Тони Голдуина, снятая в 2001 году. Премьера в США состоялась 30 марта 2001 года, в России 14 июня 2001 года.

Сюжет 
Главная героиня Джейн — молодая девушка, проживающая и работающая в Нью-Йорке в популярном шоу. Джейн рассуждает о вновь выдвинутой ею теории в отношении мужчин и женщин, которая сформировалась у неё в результате неудачного опыта отношений со своим сослуживцем Реем. Вначале их отношения развиваются весьма стремительно, и уже через 6 недель после знакомства они решают жить вместе и снимают совместно квартиру. Но всё быстро меняется: Рей внезапно, без объяснения причин, бросает Джейн.

Девушка решает переехать к своему коллеге Эдди, от предложения которого она ранее отказалась. Она размышляет над примером Рея, сыпавшего комплиментами и признаниями, и Эдди, думающем только о сексе. Случайно попавшаяся статья в The New York Times о том, что быки предпочитают полигамию, наталкивает её на мысль, что эта теория может распространяться и на людей.

Джейн начинает свой эксперимент над ничего не подозревающим Эдди. Подруга сообщает Джейн о создании колонки о женских проблемах, которую ей предлагают вести. Согласившись, Джейн под вымышленным именем доктор Мэри Чарлз развивает теорию «быки предпочитают полигамию» применительно к людям. Её статья получает неожиданно большой успех, и теперь в ток-шоу, в котором она работает, хотят в качестве гостя заполучить ту самую Мэри Чарлз, не зная что это и есть их сотрудница.

В преддверии Нового года Джейн получает надежду возобновить отношения с Реем, и ради этого готова порвать со всем, чем занималась это время, но на условленную встречу он не приходит, а потом она узнаёт, что у него роман с руководительницей их ток-шоу Дианой, и теперь они восстановили отношения и вместе отмечают Новый год. Общение с Эдди вселяет в Джейн уверенность в себе и она соглашается выступить в ток-шоу, где становится ясно, что под именем Мэри Чарлз была она. В Эдди Джейн находит свою настоящую любовь.

В ролях

Примечания

Ссылки 

Романтические кинокомедии США
Фильмы Тони Голдуина